Balázs László
 Balázs László (1908–1973) motorversenyző, autóversenyző, gyárigazgató
 Balázs László (1921–2009) földmérőmérnök
 Balázs László (1927–1990) erdélyi magyar nyelvész
 Balázs László (1968) bankár
 Balázs László Róbert (1967) informatikus
hasonló nevűek
 Balázs Nándor László  (1926–2003) fizikus.